Коронавирусная болезнь 2019 года в Болгарии — эпидемия, которая начала распространяться в стране с первого случая, зафиксированного 8 марта 2020 года. 13 марта правительство объявило в стране чрезвычайное положение. Это часть всемирной пандемии коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), вызванной вирусом SARS-CoV-2. 

По состоянию на 17 января 2023 года в Болгарии зарегистрировано 1 294 318 подтверждённых случаев заражения. Количество смертельных случаев составляет 38 146 человек.

13 марта 2020  правительство объявило чрезвычайное положение по всей стране сроком на один месяц, которое 3 апреля было продлено до 13 мая 2020 года. Чрезвычайная эпидемическая обстановка была объявлена ​​с 14 мая и с тех пор неоднократно продлевалась. Правительством Болгарии было принято решение о продлении действия чрезвычайной эпидемической обстановки до 30 ноября 2021 года.

Меры предосторожности 

25 февраля был создан Национальный кризисный штаб. Когда подтверждён первый случай заражения COVID-19 в Болгарии, школы уже закрыты к 11 марта из-за эпидемии гриппа B. Массовое увеличение числа случаев заболевания гриппом B приостанавливает плановые медицинские осмотры и рекомендации правительства приостановить лекции в университетах.

После объявления о подтверждённых случаях коронавируса болгарское правительство немедленно запрещает экспорт защитного снаряжения и размещает заказы на маски и защитные костюмы от местных производителей. Кроме того, 30 000 масок и 50 000 защитных костюмов будут отправлены из Турции. Ежемесячно требуется около 111 000 костюмов и масок, и правительство планирует распространять их среди работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов, пограничников. Городской муниципалитет увеличивает дезинфекцию до четырёх раз в день в общественных учреждениях, а также в городском транспорте. Персонал во всех больницах проверяется на заболевание.

С 12 апреля по 13 мая 2020 года по приказу министра здравоохранения в общественных местах было введено обязательное ношение защитной маски для лица или других средств, закрывающих нос и рот (ткань, шарф и т. д.). 1 мая мера была смягчена, и ношение защитной маски на открытом воздухе не было обязательным с учётом социальной дистанции.

Болгарская биотехнологическая компания Mikar21, которая в течение последних четырёх лет разрабатывала обычную коронавирусную вакцину, объявляет о начале клинических испытаний вакцины SARS-CoV-2 в середине 2020 года на основе этого исследования.

Хронология

Март 
8 марта 2020 года Болгария подтвердила свои первые два случая: 27-летний мужчина из Плевена и 75-летняя женщина из Габрово. Ни один из них не сообщил, что совершал поездки в районы с известными случаями коронавируса. Мужчина оказался положительным на вирус после того, как был госпитализирован для респираторной инфекции, и власти объявили о планах проверить несколько человек, которые были в контакте с этими двумя людьми. Два других образца в Плевене и Габрово были признаны положительными 8 марта. Нулевой пациент остается неизвестным.

В тот же день больница в Габрово запросила дополнительный персонал из других больниц страны, поскольку в ней было всего три специалиста по инфекционным заболеваниям. Все его специалисты по внутренним болезням были помещены в карантин после того, как было подтверждено, что один из четырех первоначальных случаев был медсестрой в больнице. Правительство издало общенациональный запрет на проведение закрытых публичных мероприятий. Происхождение вспышки остается неизвестным, и Министерство внутренних дел отслеживает всех лиц, которые были в контакте с пациентами. По состоянию на 8 марта 254 подозреваемых случая находились на карантине по всей стране.

Два дополнительных случая были подтверждены в Софии 10 марта 2020 года: 74-летний мужчина и его 66-летняя жена. Оба прибыли из Лома за две недели до поступления. Женщина умерла на следующий день, став первой жертвой COVID-19 в стране.

Больница Святого Георгия в Пловдиве 11 марта сообщила о подозрении на 33-летнего мужчину. В тот же день 40-летняя женщина в Варне показала симптомы COVID-19 на CТ, хотя региональные органы здравоохранения еще не подтвердили этот случай.

14 марта были зарегистрированы вторая смерть и третий случай в Плевене. Второй жертвой вируса стал 74-летний муж первой жертвы. Поздно вечером 31 марта член парламента получил положительный результат на вирус. Все депутаты были срочно проверены на следующий день. Если некоторые из них также окажутся положительными, парламент будет отложен. Изучаются варианты продолжения депутатами своей законодательной работы (включая голосование) в режиме онлайн из дома в изоляции.

Количество подтвержденных случаев в Болгарии выросло до 51 на 15 марта. В Военно-медицинской академии было проведено 83 испытания, из которых шесть были положительными, а 51 - в Национальной референс-лаборатории, два из которых были положительными. В Варне один тест из 12 образцов оказался положительным.

К 18 марта общее число дел увеличилось до 94, при этом новые случаи стали появляться в Смолян, Велико Тырново и Перник среди недавно прибывших из-за пределов страны. Накануне Банско стал первым городом в стране, который был помещен в карантин.

19 марта число случаев заболевания возросло до 105, и 80-летняя женщина, недавно перенесшая инсульт, скончалась от COVID-19 в тот же день, что сделало ее третьей жертвой заболевания в Болгарии. В другом месте 78-летний болгарский гражданин умер от COVID-19 во время посещения семьи в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Женщина, дирижер хора в Софии, была без страховки и отказалась обращаться за медицинской помощью.

Количество случаев увеличилось до 142 к полудню, и три пациента выздоровели. Два города, Добрич и Шумен, подтвердили свои первые случаи заболевания, последние связаны с кластером Банско. Есть 84 пациента мужского пола и 58 женщин, младшему из которых 4 года, а самому старшему 81 год. Было проведено более 5000 тестов, и дополнительные 10 000 тестов будут доступны в короткие сроки.

Количество случаев возросло до 218, и первый случай в провинции Стара Загора был подтвержден. Мужчина из города Казанлык был госпитализирован в инфекционное отделение больницы в г. Стара Загора. Считается, что ему 60 лет, и он вернулся из Франции 14 марта.

Количество случаев увеличилось до 242 к концу дня, и город Сливен сообщил о своем первом подтвержденном случае. В Софии было зарегистрировано 16 новых случаев, не связанных между собой, причем некоторые из них были медицинскими работниками из местной больницы. Два новых случая были подтверждены в Благоевграде, два в Пловдиве и один в Плевене. Двое из пациентов, которые находились в критическом состоянии, были стабилизированы, но остаются «в стабильном, но тяжелом состоянии». Один полностью восстановился, в результате чего общее количество восстановлений достигло 5.

Всего было зарегистрировано 22 новых случая, в результате чего общее число таких случаев достигло 264. Впервые коронавирус был зарегистрирован в Кырджали и Хасково. 15 из вновь подтвержденных случаев были в Софии, 2 в Смоляне, один в Плевене, один в Велико Тырново и один в Варне. Два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии, в то время как три новых пациента выздоровели, в результате чего число выздоровевших достигло восьми. Было подтверждено, что три солдата были инфицированы - двое были размещены в Косово и были немедленно доставлены в Софию, а другой заключил контракт на лечение. вирус в Румынии, где он был госпитализирован.

Было зарегистрировано 29 новых случаев, общее число которых достигло 293. Из них 17 были в Софии, 5 в Пловдиве, 3 в Бургасе и по одному в Варне, Кюстендиле, Сливене и Пазарджике. По меньшей мере 93 человека остались госпитализированными, причем 53 в одной только Софии.

Общее количество случаев достигло 331, что на 38 больше, чем в предыдущий день. Новые случаи включали 19 случаев в Софии, 5 в Благоевграде, 4 в Бургасе, 3 в Варне, 2 в Кырджали, Пловдиве и Шумене и 1 в Смолян. Сообщалось также о четырех новых смертельных случаях, две из которых произошли в Благоевграде и по одной в Кюстендиле и Софии. Пациентам в Благоевграде, матери и ее дочери, первоначально было отказано в госпитализации, несмотря на видимые симптомы, и они должны были запросить обследование в частной лаборатории, к тому времени, когда результаты оказались положительными, состояние пациентов значительно ухудшилось. В конце концов, они были приняты и отправлены в реанимацию, но оба вскоре умерли.

Всего было зарегистрировано 15 новых случаев: 8 в Софии, 3 в Пловдиве и по одному в Кырджали, Сливене, Смолян и Варне. Было также объявлено о трех новых выздоровлениях, в то время как число смертей возросло до 8 после того, как 51-летняя женщина умерла в больнице Благоевграда, спустя один день после того, как ее мать скончалась от вируса. Министерство здравоохранения объявило, что 125 из 324 активных случаев остаются госпитализированными, причем 13 из них находятся в тяжелом состоянии. Общее количество проведенных испытаний превысило 7 000, из них 276 — только 29 марта.

Было сообщено о тринадцати новых случаях: семь в Софии и по одному в Благоевграде, Кырджали, Монтане, Плевене, Пловдиве и Сливене на общую сумму 359 случаев. 113 пациентов остались в больнице, 13 в тяжелом состоянии. Около 56% всех инфицированных до сих пор были мужчины против 44% женщин со средним возрастом 45 лет. Общее число выздоровлений выросло до 17.

Общее количество подтвержденных инфекций увеличилось на 40 до 399, и первые два случая были зарегистрированы в провинции Силистра. 20 новых случаев были зарегистрированы в Софии, по четыре в Бургасе и Кюстендиле, по три в Пловдиве и Варне, по два в Силистре и по одному в Кырджали, Пернике, Шумене и Стара-Загоре. Число госпитализированных пациентов увеличилось до 146, причем 14 находятся в тяжелом состоянии, в то время как было объявлено, что 20 медицинских работников заразились этой болезнью. Никаких новых смертей или выздоровлений не было объявлено. Из 399 подтвержденных случаев чуть менее 57% (227) были мужчинами, а 43% (172) - женщинами.

Апрель 
Провинция Русе сообщила о своем первом случае в рамках 23 новых случаев заражения по всей стране, в результате чего общее число таких случаев достигло 422. В дополнение к Русе было зарегистрировано 10 новых случаев в Софии, по два в Благоевграде, Бургасе, Добриче и Пловдиве и один каждый в Хасково, Кырджали, Сливен и Стара Загора. Были зарегистрированы две смерти - 57-летний мужчина в Кюстендил и 40-летний мужчина в Софии. Хасан Адемов из Движения за права и свободы стал первым болгарским депутатом парламента, который заразился вирусом, объявив 2 апреля о массовом тестировании, которое охватит правительственный персонал и всех 240 депутатов.

Общее число инфекций увеличилось на 35 до 457, причем первый случай был зарегистрирован в провинции Видин. Новые случаи включали 20 в Софии, четыре в Смоляне, три в Варне, два в Добриче и по одному в Благоевграде, Монтане, Пазарджике, Пловдиве, Велико Тырново и Видине. О новых случаях смерти не сообщалось, в то время как число выздоровлений достигло 25. В настоящее время 179 пациентов были госпитализированы, из них 18 - в отделении интенсивной терапии. Еще два депутата были среди новых дел, оба от правящей партии GERB, в том числе их спикер парламентской группы Даниэла Дариткова.

Национальное собрание одобрило предложение правительства продлить чрезвычайное положение на один месяц до 13 мая. Количество подтвержденных случаев достигло 487, после того как было зарегистрировано 28 новых инфекций - 18 в Софии, по две в Пловдиве и Смоляне, и по одной в Благоевграде, Бургасе, Кырджали, Кюстендиле, Велико Тырново и Видине. Также было объявлено о четырех смертельных случаях, одна из которых произошла поздно вечером в Стара Загора. Пациенты мужского пола по-прежнему составляли чуть менее 57% всех случаев (по сравнению с 43% женщин) со средним возрастом 47 лет.

Министерство здравоохранения объявило, что общее количество тестов COVID-19 достигло 15 899, причем 8 лабораторий проводят процедуру по всей стране.

Деревня Паничерово в провинции Стара-Загора была помещена под карантин после того, как человек с положительным диагнозом COVID-19 сбежал из больницы, где проходил лечение, и вернулся в деревню.

Министерство внутренних дел создало контрольно-пропускные пункты, ограничивающие передвижение в и из преимущественно населенных ромами районов Софии Филипповцы и Факультета. Район был классифицирован как кластеры COVID-19 Национальным центром управления кризисами.

На совместной экстренной пресс-конференции, состоявшейся поздней ночью с участием министра внутренних дел, министра здравоохранения и председателя Национального центра управления кризисными ситуациями, было объявлено, что въезд и выезд из Софии будет строго ограничен до дальнейшего уведомления после увеличения трафика из город перед пасхальными праздниками. После многочисленных импортированных случаев из Британии (например, британский 78-летний, чья сестра была заражена коронавирусом и болгарским репатриантом из Варны), Управление гражданской авиации запретило все рейсы между Великобританией и Болгарией. Указ ссылается на резкое увеличение случаев COVID-19 в этой стране за последние недели, превышающее уровень в других заинтересованных странах. За три дня до введения меры губернатор Варненской области выразил опасения по поводу полетов между Варной и Лондоном.

Министерство здравоохранения объявило о возобновлении плановых операций и госпитализаций, иммунизации, ухода за детьми и дородовым уходом. Они будут проводиться по строгому графику во вторник и четверг каждой недели.

Часовые ограничения на въезд и выезд из Софии были сняты.

Запрет на пассажирские авиаперевозки между Болгарией и Великобританией был отменен через 11 дней.

Май 
Обязательное ношение маски в открытых общественных местах было отменено новым указом министра здравоохранения. Национальные парки за пределами муниципальных границ, закрытые для общественности 20 марта, были вновь открыты, и местным властям было поручено обеспечить организацию посетителей.

Первый случай в провинции Разград был подтвержден. Это означает, что в 27 из 28 областей были подтверждены случаи заболевания COVID-19. В этот день также была зафиксирована первая смерть медика. 43-летняя женщина-врач из Сливена умерла от этой болезни. Работала в отделе инфекционных заболеваний города Сливена.

Были сняты контрольно-пропускные пункты за пределами провинциальных центров и сняты ограничения, ограничивающие поездки между городами.

Тырговиште, последняя болгарская провинция, где еще не было зарегистрировано ни одного случая, подтвердил свой первый случай заболевания COVID-19.

По состоянию на 14 мая в 00:00 чрезвычайное положение в стране было отменено, и на его месте было объявлено чрезвычайное положение с эпидемией. После 2-месячного запрета трансплантация органов снова разрешается. Парки открыты для использования всеми. Большинство противоэпидемических мер все еще действуют. 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну, остается. Школы и детские сады остаются закрытыми, а также торговые центры и рестораны в помещении.

Объявление чрезвычайного положения 
3 марта в Болгарии после 16 подтверждённых случаев за один день Национальное собрание единогласно проголосовало (201 человек за, 0 против, 0 воздержались) и объявило чрезвычайное положение для всей страны до 13 апреля, что позже он был продлён до 13 мая. Школы, торговые центры, бары, дискотеки, торговые центры, кинотеатры, рестораны, спортивные залы закрываются. Другие торговые точки и предприятия без запрета также закрываются или переключаются на сокращение рабочего дня из-за снижения потребления. Кроме того, все прибывающие из Италии, Испании, Ирана, Южной Кореи и Китая подлежат обязательному 14-дневному карантину. 16 апреля рейсы из Великобритании были приостановлены.

В связи с продолжающимся ростом числа людей, инфицированных коронавирусом, было предложено продлить чрезвычайное положение с 1 апреля 2020 года до 13 мая 2020 года. 3 апреля 2020 года предложение правительства было принято Национальным собранием на внеочередном заседании (122 голоса за) 47 против и 7 воздержавшихся).

Закрытие города Банско 
17 марта по рекомендации Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса и по приказу министра здравоохранения город Банско был помещён на карантин на 14 дней. 31 марта правительство сняло блокаду с Банско.

Запреты на парки и пляжи 
После голосования в Национальном Собрании 20 марта в 00:00 того же дня вступает в силу запрет на посещение парков, детских площадок и спортивных сооружений в помещении и на открытом воздухе. Запрещено покидать региональные центры в стране без уважительной причины, связанной с работой, состоянием здоровья или регистрацией по постоянному или текущему адресу. Запреты на парки и пляжи. В Варне доступ к пляжу запрещен.

Закрытие районов "Факультета" и "Филипповцы" 
С 00.00 15 апреля 2020 года было объявлено, что частично ограничительные меры будут введены на территории столичных районов "Факультета" и "Филипповцы", сообщила мэр Софии Йорданка Фандакова на специальном брифинге. Основной причиной является зарегистрированное увеличение числа случаев заражения COVID-19 и установленных вспышек инфекции с большим количеством контактов. Приказ об ограничительных мерах издается директором Софийской инспекции здравоохранения Пенчевым по предложению оперативного штаба Софии.

Ограничения действуют для всех, кроме тех, кто идет на работу с официальной запиской от работодателя и о необходимости медицинской помощи. Передвижение по территории двух районов также ограничено, за исключением посещения личного доктора и покупки еды и лекарств. Семейные торжества с собраниями родственников также запрещены.

Закрытие города Софии на день Пасхи 
В Великую пятницу (17 апреля 2020 года) приказом министра здравоохранения Кирилла Ананиева был введён строгий режим въезда и выезда из столицы Софии. Об этом было объявлено на внеочередном брифинге в Совете министров в 11 часов вечера 16 апреля. Решение было введено по предложению главы Национального оперативного штаба против гена коронавируса. Венцислав Мутафчийский. Блокада не распространяется на лёгкие коммерческие транспортные средства и грузовые транспортные средства, которые тратят лекарства и продукты питания, транспортные средства специального назначения и т. Д. 21 апреля строгие меры были ослаблены, и меры, которые применяются ко всем областным городам, остаются для въезда и выезда из Софии.

Статистика

Общая

Новые случаи в день

Фактор роста в день

Новые случаи по неделям

Активных случаев в день

Новые числа по смертям в день

Новые смертные случаи по неделям

Примечания

Ссылки 
 Карта и статистика за Коронавирус COVID-19 в България
 Хронологични данни и карта на разпространение на коронавируса в България
 Карта на коронавирус COVID-19 в България и целия свят
 Статистика за България за разпространението на COVID-19 и полезна информация за предпазване от заразяване

Болгария
Болгария
Эпидемии в Болгарии
Здравоохранение в Болгарии